Oláh László Dávid (Békéscsaba, 1995. december 16. –) magyar labdarúgó

Források 
Profilja a Transfermarkt.com-on
hlsz.hu

1995-ben született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Békéscsabai Előre labdarúgói
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek